

Топоніми 
 Іса — місто в Японії, у префектурі Каґосіма
 Іса — колишній повіт в Японії, у префектурі Каґосіма
 Іса — муніципалітет в Іспанії, у провінції Наварра
 Іса — озеро у Білорусі, в Городоцькому районі, Вітебської області
 Іса — річка у Білорусі, права притока Щари
 Іса — річка у Колумбії, Еквадорі, Перу та Бразилії, ліва притока Амазонки
 Іса — річка у Росії, в Пензенській області та Мордовії, права притока Мокши

Персоналії 
 Іса — японське прізвище.
 Іса — титул японського Імператора Ґо-Сакураматі.
 Іса — Ісус Христос в ісламі

Інше 
 Іса — одинадцята руна германського Старшого (першого) Футарка
 1485 Іса (1485 Isa) — астероїд головного поясу

Див. також 
 ISA